Miejscowości w USA:
 Poughkeepsie – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Poughkeepsie – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Sharp
Gminy w USA:
 Poughkeepsie (ang. Poughkeepsie Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess